Куликівський Анатолій Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Куликівський Микола Йосипович (1894 — після 1944) — підполковник Армії УНР.

Примітки